Angelo Mangiarotti (1921-2012) – architetto e designer italiano
 Aurelio Mangiarotti, pseudonimo di Silvano Agosti (1938) – regista, sceneggiatore, montatore e direttore della fotografia italiano
 Carola Mangiarotti (1952) – ex schermitrice italiana
 Dario Mangiarotti (1915-2010) – schermidore italiano, figlio di Giuseppe Mangiarotti
 Edoardo Mangiarotti (1919-2012) – schermidore e dirigente sportivo italiano, figlio di Giuseppe Mangiarotti
 Gianpiero Mangiarotti (1935-1990) – calciatore italiano 
 Giuseppe Mangiarotti (1883-1970) – schermidore italiano
 Mario Mangiarotti (1920-2019) – ex schermidore italiano, figlio di Giuseppe Mangiarotti